{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Atlanta
| Officiële naam     = AT&T Challenge
| Plaats             = Atlanta
| Land               = Verenigde Staten
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP World Series
| Ondergrond         = Gravel, buiten
| Prijzengeld        = $ 303.000
| Jaar               = 1997
| Datum              = 28 april - 4 mei
| Editie             = 13
| Vorige             = 1996
| Volgende           = 1998
| Winnaar enkelspel  =  Marcelo Filippini
| Winnaar dubbelspel =  Scott Davis Kelly Jones
}}
Het ATP-toernooi van Atlanta/Orlando 1997 (met de officiële naam AT&T Challenge 1997''') werd van 28 april tot en met 4 mei 1997 gehouden in de Amerikaanse hoofdstad Atlanta.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Atlanta Athletic Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1997
Atlanta/Orlando